Nin steht für:
 Nin, Gemeinde an der Adria in Kroatien

Nin ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Nin (1903–1977), französische Schriftstellerin
 Andreu Nin (1892–1937), spanischer Revolutionär
 Gregor von Nin, kroatischer Bischof 900–929, siehe Liste der Bischöfe von Nin
 Joaquim Nin i Castellanos (1879–1949), kubanischer Pianist und Komponist katalanischer Herkunft
 Joaquín Nin-Culmell (1908–2004), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Dirigent kubanischer Herkunft
 Khadja Nin (* 1959), burundische Musikerin
 Manuel Nin (* 1956), spanischer Geistlicher, griechisch-katholischer Exarch von Griechenland
 Rodolfo Nin Novoa (* 1948), uruguayischer Politiker

nin steht für:
 Ninzo (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen

NIN steht für:
 Nine Inch Nails, ein US-amerikanisches Musikprojekt
 Nedeljne Informativne Novine, in Belgrad erscheinende Zeitschrift
 Niederspannungs-Installations-Norm, eine Norm des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV), auch geführt als SEV 1000
 NIN (Sumer), sumerische Bezeichnung weiblicher Gottheiten
 Niger Airlines (ICAO-Code), nigrische Fluggesellschaft
 Nurman Avia (ICAO-Code), ehemalige indonesische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 (.)p(...)nin
 Ninn

NIN